Э́лсуорт, Э́л(л)суэрт, Э́ллзуэрт или Э́ллсворт () — английская фамилия, происходящая от названия деревни  в Кембриджшире. Также встречается в качестве других топонимов и личного имени.

Носители фамилии 
 Эллсворт, Бобби (род. 1959) — вокалист американской трэш-метал-группы Overkill.
 Эллсуорт, Джеймс (1792—1851) — американский зоолог. 
  (1926—2011) — американский дипломат.
 Элсуорт, Линкольн (1880—1951) — полярный исследователь.

Топонимы 
 Земля Элсуэрта
 Элсуэрт (город, Миннесота) — город в округе Ноблс, штат Миннесота, США.
 Элсуэрт (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Микер, штат Миннесота, США.
 Элсуэрт — город в штате Мэн, США.
 Элсуэрт (горы)
 Элсуэрт (озеро)
 Элсуэрт (научная станция)
 Элсуэрт — административно-территориальный округ в штате Канзас, США

Примечания